Het element krypton; een edelgas met atoomnummer 36, zie Krypton (element)
 De fictieve planeet Krypton waar Superman vandaan zou komen, zie Krypton (fictieve planeet)
 Kryptoniet
 Krypton (televisieserie)
 Ch-31 (NAVO-codenaam: Krypton), een Russische lucht-grondraket